Cotton kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Disbrowe Cotton
 Bernard Charles Cotton

Robotskapade auktorsförkortningar